Swansea kan syfta på följande platser:

Australien 
 Swansea, Tasmanien, ort

Storbritannien 
 Swansea, stad i Wales
 Swansea (kommun), kommun i Wales
 Swansea Airport, flygplats i Wales

USA 

 Swansea, Illinois, ort, Saint Clair County, 
 Swansea (ort i USA, South Carolina), Lexington County, 
 Swansea (ort i USA, Massachusetts), Bristol County, 

Robotskapade USAförgreningar